Johann Nepomuk Nestroy (ur. 7 grudnia 1801 w Wiedniu, zm. 25 maja 1862 w Grazu) – austriacki aktor, pisarz i śpiewak operowy
 Joseph Nestroy Kizito (ur. 27 lipca 1982 w Ugandzie) – ugandyjski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Harald Nestroy – były niemiecki ambasador w Kostaryce